Иван Петрович Александров:
 Александров, Иван Петрович (1780—1822) — русский художник-портретист, академик живописи.
 Александров, Иван Петрович (род. 1941) — советский, российский политик, член Совета Федерации от Республики Карелия с марта 1997 по июнь 1998 года.